Алексей Башкиров:
 Башкиров, Алексей Степанович (1885—1963) — российский историк-антиковед и археолог.
 Башкиров, Алексей Иванович (1915—2002) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Башкиров, Алексей Филиппович (более известен под фамилией Талвир; 1909—1979) — чувашский писатель, драматург и прозаик, журналист, корреспондент.